

Miejscowość w Polsce 

 Eliaszówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

 Eliaszówka – dawna nazwa potoku będącego górnym biegiem Krzeszówki w województwie małopolskim (obecnie jest to Krzeszówka)
 Eliaszówka – szczyt w Górach Lubowelskich na granicy polsko-słowackiej
 Eliaszówka – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej w województwie małopolskim
 Eliaszówka – potok na Słowacji

Miejscowość na  Ukrainie 
 Eliaszówka – wieś w obwodzie chmielnickim,  w rejonie starokonstantynowskim, na Wołyniu
 Eliaszówka – wieś  w obwodzie winnickim, w rejonie trościanieckim, na Podolu
 Eliaszówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim

Zobacz też 
 Dolina Eliaszówki